Gran Premio della Montagna – tipo di corsa ciclistica 
 Grand Prix Masters – categoria automobilistica del passato
 US gallons per minute – gallone USA a minuto – unità di misura anglosassone della portata
 gestione patrimoniale mobiliare
 Global Precipitation Measurement – missione spaziale